Ashot Bagratuní o Aixot de Sper fou un príncep armeni establert a la regió de Sper (Ispir) pels romans d'Orient el 837. Era fill de Xapuh Bagratuní († 824), príncep de Taiq i nebot de d'Aixot IV Bagratuní (que era germà del seu pare).

El 837 els romans d'Orient van envair Armènia i encara que es van retirar tot seguit a les zones de frontera buscaven fortaleses que dominessin un territori a l'entorn amb població grega per evitar les penetracions musulmanes; així a Ispir (Sper) deixaren instal·lar a Aixot amb títol de cònsol. La capital del domini es va establir a la població d'Ashkharaberd o Asharhaberd. Aixot fou fidel a l'aliança romana d'Orient i va combatre sempre als musulmans sol o amb ajuda dels grecs.

Aixot de Sper va morir a una data no coneguda però anterior al 850 quan ja s'esmenta com a príncep al seu fill Galabar Ishkhanik (o Grigor Ishkhanik) que al contrari que el seu pare va fer la guerra als romans d'Orient.

Referència 
 René Grousset, Histoire de l'Arménie des origines à 1071, Paris, Payot, 1947 (réimpr. 1973, 1984, 1995, 2008), 644 p., p. 188-210.

Prínceps d'Armènia